Закутинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Закутинцы — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Закутинцы — село в Богуславском районе Киевской области.